Upmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Upmeier (* 1927), deutsche Textdichterin
 Werner Upmeier (* 1944), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Upmeyer